Ондрей Шоурек (; родился 26 апреля 1983 года; Ледеч-над-Сазавоу, Чехословакия) — чешский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Ондрей — воспитанник клубов «Ковофиниш» (Ледеч-над-Сазавоу), «Слован» (Гавличкув-Брод) и «Высочина». В 2002 году он стал игроком первой команды, и играл за неё на протяжении пяти лет. Стабильной игрой, Шоурек привлек внимание крупной пражской Спарты, и в 2007 году перешел в стан. Но закрепиться в клубе Онджею не удалось, и уже через год перешел в словенскую «Жилину». Следующей командой Онджея стала польская «Подбескидзе». Спустя пять лет, чех вернулся в родной клуб — «Высочина».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на fotbal.idnes.cz

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Высочина»
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Подбескидзе»
Игроки ФК «Динамо» Ческе-Будеёвице